Сергей Николаевич Фролов:
 Фролов, Сергей Николаевич (род. 1959) — российский ватерпольный тренер.
 Фролов, Сергей Николаевич (в монашестве Нектарий; род. 1961) — епископ Русской православной церкви, викарий Астанайской епархии.